Вя́зкость:

 Вязкость — свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой;
 Вязкость — свойство программного проекта или среды разработки затруднять внесение изменений предусмотренными в них методами;
 Вязкость — охотничье качество гончей собаки, заключающееся в настойчивости и упорстве в преследовании зверя;
 Вязкость — патологическая обстоятельность.